Thöne oder Thoene ist der Familienname folgender Personen:

 Christa Thöne-Reineke (* 1965), deutsche Veterinärmedizinerin
 Eva Thöne (* 1986), deutsche Journalistin
 Franz Thöne (1851–1906), deutscher Maler
 Franz-Josef Thöne (1934–2016), deutscher Politiker (CDU), Landrat von Höxter
 Friedrich Thöne (1907–1975), deutscher Kunsthistoriker
 Georg Thöne (1867–1945), deutscher Politiker (SPD)
 Georg Christian Heinrich David Thöne (genannt Heinrich Thöne; 1816/1817–1847), deutscher Raubmörder
 Hartwig Thöne (* 1975), deutscher Moderator, Sportkommentator und Sportjournalist
 Hedwig Thöne (1887–1962), deutsche Pädagogin und Politikerin (DVP), MdL Preußen
 Heinrich Thöne (1890–1971), deutscher Politiker (SPD), Oberbürgermeister von Mülheim an der Ruhr
Helga Thoene (1929–2021), deutsche Violinistin und Musikwissenschaftlerin
 Karl-Friedrich Thöne (1956–2016), deutscher Geodät und Verbandsfunktionär
 Lisette Thöne (* 1988), deutsche Bobsportlerin und Leichtathletin

 Ulrich Thöne (* 1951), deutscher Gewerkschafter

Siehe auch:
 Ton